Das Masters 2009 war ein Snooker-Turnier, das vom 11. bis 18. Januar 2009 in London ausgetragen wurde.

Ausgespielt wurde es traditionsgemäß unter den ersten 16 Spielern der Snookerweltrangliste. Unter den niedriger platzierten Spielern gab es zusätzlich ein Qualifikationsturnier, das Masters Qualifying Event, das von Judd Trump gewonnen wurde. Ricky Walden erhielt zudem eine Wildcard, sodass insgesamt 18 Teilnehmer am Start waren.

Im Finale kam es zum Aufeinandertreffen des Vorjahressiegers Mark Selby mit dem mehrfachen Weltmeister Ronnie O’Sullivan, der das Endspiel mit 10:8 gewann.

Preisgeld

Wildcard-Runde

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Es wurden insgesamt 31 Century-Breaks gespielt, zwei davon in der Wildcard-Runde.

Einzelnachweise 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena